Czerwone Skały (Góry Krucze) – skały w Górach Kruczych w Sudetach
 Czerwone Skały (Macelowa Góra) – skały na Macelowej Górze w Pieninach Właściwych
 Czerwone Skały (Pieninki) – szczyt i urwisko w Pieninkach nad doliną Pienińskiego Potoku